UP steht als Abkürzung für:
 Bahamasair, Nationalfluggesellschaft der Bahamas, Sitz in Nassau nach dem IATA-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Kasachstan
 Umweltprüfung, siehe Strategische Umweltprüfung
 unambiguous non-deterministic polynomial-time, eine Komplexitätsklasse in der Informatik
 ungesättigtes Polyesterharz
 Unia Pracy, Union der Arbeit, eine Partei in Polen
 Unidad Popular, Parteienbündnis in Chile in den 1960er und 1970er Jahren
 mehrere Parteien mit dem Namen Unión Patriótica
 mehrere Parteien mit dem Namen United Party
 Unified Process, Vorgehensmodell in der Softwareentwicklung
 Union Pacific Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 United Plantation, ein Erzeuger von Certified Sustainable Palm Oil gemäß RSPO
 United Press, US-amerikanische Nachrichtenagentur
 unter Pulver, eine Schweißart, siehe Schweißen#Unterpulverschweißen
 Unter Putz, Art der Leitungsverlegung
 Unterrichtspraktikant, Lehrer im ersten Unterrichtsjahr in Österreich
 Usine Plutonium, französischer Begriff für Plutoniumfabrik
 Uttar Pradesh, Bundesstaat in Indien

UP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Indien: Uttar Pradesh
 Norwegen: Ørsta in der Provinz Møre og Romsdal

Universitäten:
 Universität Paderborn
 Universität Passau
 Universität Potsdam
 Universität Porto
 Universität Poitiers
 University of Portland
 University of Pretoria
 Universität der Philippinen

UP! steht für:
 Pseudonym des Musikers Richie Hawtin

Up steht für:
 Up (1984), Kurzfilm von Mike Hoover
 Up (Filmreihe), britische Langzeitdokumentation von Paul Almond und Michael Apted (1964–2019)
 Originaltitel des Animationsfilms Oben (2009)
 Up (Peter Gabriel-Album), Album des britischen Musikers Peter Gabriel (2002)
 Up (R.E.M.-Album), Album der US-amerikanischen Rockband R.E.M. (1998)
 Up (Fluggesellschaft), israelische Fluggesellschaft

Up! steht für:
 Originaltitel des Films Drüber, drunter und drauf (1976)
 Up! (Album), Album der kanadischen Sängerin Shania Twain (2002)

up steht für:
 up-Quark, ein Elementarteilchen, siehe Quark (Physik)

up! steht für:
 VW up!, ein Kleinstwagen von Volkswagen (Baureihe VW120)

Siehe auch:

Abkürzung